Cruz de San Andrés puede referirse a:

 La cruz en forma de aspa o Cruz de San Andrés, que a su vez es el signo «por» (×) de la multiplicación.
 Al nombre común de la planta Cruciata laevipes.
 El libro de Camilo José Cela La cruz de San Andrés''.